1986 Голяма награда на Франция е 36-о състезание за Голямата награда на Франция и осми кръг от сезон 1986 във Формула 1, провежда се на 6 юли 1986 година на пистата Пол Рикар, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция